Havok kan henvise til:

 Havok (tegneseriefigur) – Marvel Comics superhelt
 Havok (firma) – irsk softwarefirma
 Havok (software)

Musik 
 Havok (band) – amerikansk metalband

Se også 
 Havoc